«Искусственный интеллект» () — американский художественный фильм в жанре романтической комедии и боевика режиссёра Бена Фальконе по сценарию Стива Мэллори. Главную роль в фильме исполняет Мелисса Маккарти — это её четвёртая совместная работа с Беном Фальконе, который является её мужем.

В США фильм был выпущен компанией Warner Bros. Pictures посредством цифровой дистрибуции через её сервис HBO Max и в кинотеатрах на зарубежных рынках 26 ноября 2020 года. Фильм получил смешанные отзывы критиков.

В августе 2022 года большинство фильмов, мультфильмов и сериалов от кинокомпаний бренда WarnerMedia (с апреля 2022 года теперь называется Warner Bros. Discovery из-за слияния WarnerMedia с Discovery) были удалены с HBO Max, включая и данный фильм.

Сюжет 
Жизнь Кэрол Питерс, бывшей руководительницы корпорации, переворачивается с ног на голову, когда её выбирает для наблюдения первый в мире суперинтеллект — искусственный интеллект, который может захватить, а может и не захватить мир.

В ролях 
 Мелисса Маккарти — Кэрол Питерс
 Джеймс Корден — в роли самого себя и голос «Суперинтеллекта»
 Бобби Каннавале — Джордж, возлюбленный Кэрол
 Брайан Тайри Генри — Деннис, лучший друг Кэрол
 Джин Смарт — президент Монахан
 Сэм Ричардсон — агент Джон Донахью, агент АНБ
 Бен Фальконе — агент Чарлз Кипер, агент АНБ
 Майкл Бич — генерал Сол Гомес
 Рэйчел Тикотин — директор Тайсон
 Каран Сони — Ахмед
 Джессика Сент-Клэр — Лесли
 Сара Бейкер — Эмили
 Усман Элли — Сергей
 Эдуардо Франко — Тодд
 Кен Гриффи-младший — в роли самого себя
 Октавия Спенсер — в роли самой себя и женский голос «Суперинтеллекта»
 Уильям Дэниелс — голос KITT

Создание 
В июле 2017 года сообщалось о том, что компания New Line Cinema приобрела сценарий Стива Мэллори, а Мелисса Маккарти и Бен Фальконе участвуют в проекте, продюсируя его посредством своей компании On the Day Productions. В апреле 2018 года было объявлено о том, что Маккарти сыграет главную роль в фильме, а Бен Фальконе будет режиссировать его, что стало их четвёртым актёрско-режиссёрским сотрудничеством. В июне 2018 года Джеймс Корден присоединился к актёрскому составу фильма для того, чтобы озвучивать Суперинтеллект. В июле 2018 актёрский состав фильма пополнили Бобби Каннавале, Брайан Тайки Генри и Сэм Ричардсон.

Съёмки фильма начались сразу после того, как Маккарти закончила сниматься в фильме «Адская кухня» — 16 июля 2018 года — и закончились 31 августа 2018. Некоторые сцены фильма были сняты в Технологическом институте Джорджии.

Выпуск 
Фильм был выпущен цифровым способом через американский интернет-сервис HBO Max 26 ноября 2020 года. Изначально фильм планировали выпустить в кинотеатрах 25 декабря 2019 года, затем выпуск перенесли на пять дней раньше — на 20 декабря, но ещё до этого компания WarnerMedia в декабре 2019 года решила выпустить фильм посредством потокового сервиса; тогда Фальконе сказал о том, что он согласен с тем, что лучше выпустить фильм через платформу потокового вещания.

В первые выходные фильм собрал 745 000 долларов в пяти странах.

Отзывы 
Согласно аггрегатору рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения в 31 % на основе 67 обзоров со средним рейтингом 4,6 из 10. Консенсус критиков веб-сайта гласит: «Вам не понадобится суперинтеллект для того, чтобы держаться подальше от последней не особо запоминающейся комедии, не способной на то, чтобы раскрыть таланты Мелиссы Маккарти в полной мере». Сайт Metacritic сообщает о средневзвешенной оценке в 41 из 100 баллов на соновании мнений 17 критиков, что указывает на «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 

Фильмы об искусственном интеллекте
Оригинальные фильмы HBO Max
Фильмы New Line Cinema
Фильмы Warner Bros.
Фильмы США 2020 года